Aleksandr Borisowicz Bołmasow, ros. Александр Борисович Болмасов (ur. w 1896 w Odessie, zm. 23 września 1927 w Leningradzie) – rosyjski wojskowy (porucznik), emigracyjny działacz monarchistyczny, współpracownik fińskiego wywiadu wojskowego, bojownik antysowiecki

Brał udział w I wojnie światowej. Służył w stopniu porucznika w 3 Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Ciężkiej. W 1918 r. wstąpił do wojsk Białych na Dalekiej Północy. Dowodził baterią artylerii na froncie archangielskim. Na emigracji zamieszkał w Finlandii. Zaangażował się w działalność ruchu monarchistycznego. Jednocześnie był członkiem Rosyjskiego Związku Ogólnowojskowego (ROWS). Współpracował też z fińskim wywiadem wojskowym. Od 1925 r. kilkakrotnie wysyłano go nielegalnie do ZSRR. 22 sierpnia 1927 r. wraz z Aleksandrem A. Sokolskim został ujęty przez Sowietów w jednej ze wsi w Karelii, po czym przewieziony do Leningradu, gdzie w procesie skazano go na karę śmierci, wykonaną przez rozstrzelanie 23 września tego roku.

Linki zewnętrzne 
 Biografia Aleksandra B. Bołmasowa (jęz. rosyjski)

Bibliografia 
 Einar Laidinen, Siergiej G. Wierigin, Финская разведка против советской России, 2004

Oficerowie Imperium Rosyjskiego
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Straceni przez rozstrzelanie
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Urodzeni w 1896
Zmarli w 1927
Straceni przez organa ZSRR
Ludzie urodzeni w Odessie